Всеобщие выборы в Коста-Рике проходят 4 февраля и 1 апреля (2-й тур президентских выборов) 2018 года. На них избирается президент и 57 депутатов парламента по 7 многомандатным округам.

Президентские выборы

Кандидаты

Результаты

Парламентские выборы 
 Партия национального возрождения −17
 Партия гражданского действия −14
 Партия национального освобождения-10
 Объединенная социал-христианская партия −9
 Партия национальной интеграции −4
 Республиканская социал-христианская партия-2
 Либертарианское движение — 1

Примечания

Ссылки 
 Ю. Н. Шемелин. Победа левых в Коста-Рике, или из двух Альварадо в Коста-Рике выбрали левого

Выборы в Коста-Рике
Коста-Рика
2018 год в Коста-Рике